A 2016. évi nyári olimpiai játékokon az úszás női 100 méteres hátúszás versenyszámát augusztus 7-én és 8-án rendezték az Olympic Aquatics Stadiumban. Az aranyérmes a magyar Hosszú Katinka lett, új országos rekorddal.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

A versenyen új világ- és olimpiai rekord nem született.

Eredmények 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Előfutamok
A rövidítések jelentése a következő:
 Q: az elődöntőbe jutott, időeredmény alapján
 NR: országos rekord

Elődöntők
A rövidítések jelentése a következő:
 Q: a döntőbe jutott, időeredmény alapján
 NR: országos rekord

1. elődöntő

2. elődöntő

Döntő
A rövidítések jelentése a következő:
 NR: országos rekord

Jegyzetek

Források
 

Úszás a 2016. évi nyári olimpiai játékokon